Cet article présente les 70 épisodes de la première saison de la série télévisée française Cut !

Synopsis

Distribution

Acteurs principaux 
 Julie Boulanger : Laura Park 
 Sébastien Capgras : Jules de Kervelec
 Antoine Stip : Charles de Kervelec
 Ambroise Michel : Adil Vila / Nathan Cazal
 Joséphine Jobert : Victoire Vila 
 Youshaa Ravate : César de Kervelec
 Virginie Darmalingom : Johanna de Kervelec 
 Camille Lherbier : Marion Festin

Acteurs récurrents 
 Yaelle Trules : Nine Badin
 Melanie Seguer Guitton : Audrey
 Yoanna Atchama : Inès 
 Nathan Mysius : Phil Rousseau
 Francis Convert : Capitaine Martin
 Delixia Perrine : Maddie
 Benjamin Tribes : Mathis
 Alexandre Bon : Sam Barret
 Sébastien Folin : lui-même
 Jérémie Poppe : Matthieu
Carole Ravoula : Zoé Payet

Liste des épisodes

Épisode 1 - Piégée

Épisode 2 - Terrain hostile

Épisode 3 - Manipulatrices

Épisode 4 - La promesse

Épisode 5 - Bad trip

Épisode 6 - Nine

Épisode 7 - Le Petit Robbie

Épisode 8 - Imprévisible Adil

Épisode 9 - Blessures

Épisode 10 - Juste un baiser

Épisode 11 - Un baiser amer

Épisode 12 - Le mensonge de trop

Épisode 13 - En mode séduction

Épisode 14 - Au nom du père

Épisode 15 - Quelqu'un dans ma vie !

Épisode 16 - Confession

Épisode 17 - Frontale

Épisode 18 - Retour vers le passé

Épisode 19 - Crève !

Épisode 20 - Alliance improbable

Épisode 21 - Soupçons

Épisode 22 - Dépossession

Épisode 23 - Contre-Attaque

Épisode 24 - Plan com'

Épisode 25 - Dommages collatéraux

Épisode 26 - Lovelock

Épisode 27 - Sur le fil

Épisode 28 - La cérémonie

Épisode 29 - Rédemption

Épisode 30 - À cause de moi

Épisode 31 - Lâcher prise

Épisode 32 - Les histoires d'amour finissent mal

Épisode 33 - Les boulets

Épisode 34 - Le dilemme d'Adil

Épisode 35 - Vivante

Épisode 36 - Victoire

Épisode 37 - Sables mouvants

Épisode 38 - Ce que la raison ignore

Épisode 39 - Vengeance 2.0

Épisode 40 - Sans loi

Épisode 41 - La femme de mon amant

Épisode 42 - Seule contre toutes

Épisode 43 - Héritage

Épisode 44 - Une femme bafouée

Épisode 45 - Ami ou amant ?

Épisode 46 - Révélation

Épisode 47 - Le passé est plus fort

Épisode 48 - L'ivresse du pouvoir

Épisode 49 - Le poids de l'héritage

Épisode 50 - La clé

Épisode 51 - Ambition

Épisode 52 - Petite sœur

Épisode 53 - Un passé trop présent !

Épisode 54 - Ma meilleure amie !

Épisode 55 - Victoire et Laura

Épisode 56 - Garde à vue

Épisode 57 - Partie civile

Épisode 58 - Riposte

Épisode 59 - Ma mère, ma bataille

Épisode 60 - Mauvaise étoile

Épisode 61 - L'aveu

Épisode 62 - Cas de conscience

Épisode 63 - Jeu de dupes

Épisode 64 - Ma sœur, mon amour

Épisode 65 - Vu à la télé

Épisode 66 - Quand l'histoire se répète

Épisode 67 - Tu aurais dû mourir !

Épisode 68 - Lettre posthume

Épisode 69 - La loi du Talion

Épisode 70 - Apparition

Notes et références 

Cut